|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van New Haven (officieel Connecticut Open) van 2016 vond plaats van zondag 21 tot en met zaterdag 27 augustus 2016 in de Amerikaanse plaats New Haven. Het was de negentiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen. Het was het laatste toernooi in de 2016-editie van de US Open Series.

Het toernooi van 2016 trok 51.724 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelverdedigster Petra Kvitová was het zesde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het eerste reekshoofd, Agnieszka Radwańska uit Polen, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tiende geplaatste Oekraïense Elina Svitolina in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van New Haven op haar naam te schrijven. Het was haar negentiende WTA-titel, de tweede van 2016.

De Belgische Kirsten Flipkens, die als lucky loser aan het hoofdtoernooi mocht deelnemen, bereikte de kwartfinale – daarin was zij niet opgewassen tegen de latere winnares.

De Nederlandse Kiki Bertens strandde al in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Julia Görges en Lucie Hradecká hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Tímea Babos en Jaroslava Sjvedova, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Kateryna Bondarenko en Chuang Chia-jung.

Het als tweede geplaatste duo Sania Mirza en Monica Niculescu won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Kateryna Bondarenko en Chuang Chia-jung in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Indiase Mirza had daarnaast al 38 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Roemeense Niculescu zes.

De Nederlandse Kiki Bertens en Johanna Larsson uit Zweden kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

New Haven 2016
New Haven